Setge d'Alaró (902) durant la Conquesta islàmica de Mallorca.
 Setge d'Alaró (1231) durant la Conquesta catalana de Mallorca
 Assalt al castell d'Alaró (1285) durant la Croada contra la Corona d'Aragó.